Příjmení Fisher nosí více významných osobností:

příjmení
 Anna Fisherová (1949) – americká astronautka
 Anthony Colin Fisher (1960) – australský katolický kněz
 Ashley Fisher (1975) – australský tenista
 Carrie Fisher (1956–2016) – americká herečka
 Clarence Stanley Fisher (1876–1941) – americký archeolog
 Frances Fisherová (1952) – anglická herečka, scenáristka, spisovatelka
 Frank Fisher (1907–1983) – kanadský hokejový obránce
 Gary Fisher (* 1950) – jeden z vynálezců moderního horského kola
 George Fisher (1969) – americký zpěvák
 Gregor Fisher (1953) – skotský herec
 Irving Fisher (1867–1947) – americký ekonom, statistik, matematik a vynálezce
 Isla Fisherová (1976) – skotská herečka
 Joely Fisherová (1967) – americká herečka a režisérka
 John Fisher (asi 1469–1535) – britský katolický duchovní
 John Arbuthnot Fisher (1841–1920) – britský admirál
 Ludvík Fisher (1880–1945) – český pediatr a gynekolog
 Matthew Fisher (* 1946) – anglický hudebník
 Michael Fisher (1931–2021) – anglicky fyzik
 Mike Fisher (1980) – kanadský hokejista
 Morgan Fisher (* 1950) – anglický klávesista a skladatel
 Ronald Fisher (1890–1962) – anglický statistik, evoluční biolog, eugenik a genetik
 Terence Fisher (1904–1980) – anglický herec
 Viljam Genrichovič Fisher (1903–1971) – sovětský špión v USA
 William Frederick Fisher (* 1946) – americký kosmonaut

Podobné příjmení 
 Fischer

Externí odkazy